Oppenrieder ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Oppenrieder (* 1962), deutsche Steinbildhauerin, Schriftgrafikerin und Dozentin
 Karl Oppenrieder (1923–2017), deutscher Steinmetz und Bildhauer